Га́рдінг або Га́рдінґ, деколи, Хардінг () — англійське прізвище або топонім.

 Воррен Гардінг (; 1865—1923) — двадцять дев'ятий Президент США з 1921 по 1923.
 Гуннар Гардінг (; 1940) — шведський письменник, перекладач та критик.
 Джош Гардінг (; 1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Дуглас Хардінг (; 1909—2007) англійський містик, філософ, автор і духовний вчитель.
 Енн Гардінг (; 1901—1981) — американська акторка.
 Карл Людвіг Гардінг (; 1765—1834) — німецький астроном, який відкрив астероїд Юнона.
 Сара Гардінг (, уроджена Сара Ніколь Хардман, ; 1981—2021) — британська співачка, модель та акторка.
 Таня Гардінґ (; 1972) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (1996, 2000, 2004, 2008).
 Тоня Гардінг (; 1970) — американська спортсменка-фігуристка.

Див. також 
 Гардінг — неоднозначність